Imad al-Mulk Ghazi l-Din Khan Firuz Jang III ( 1734?-1800), wazir de l'emperador mogol Alamgir II 1754-1759 i després fins a 1761.
 Fath-Allah Imad al-Mulk, primer sultà imadshàhida de Berar, 1490-1504